Vient de Gâtine (la région) et peut désigner :
 la Gatinelle, une coiffe traditionnelle ;
 la gâtinelle, une danse traditionnelle ;
 une race de vache.